Čvrljevo je naselje u sastavu Općine Unešić, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 15 kilometara jugoistočno od Unešića.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 81 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Unešić